Чемпионат ФРГ по шахматам проводился с 1950 по 1989 гг. (обычно раз в два года). В период с 1953 по 1969 гг., а также в 1987 и 1989 гг. соревнование проводилось по круговой системе при 16 участниках. Чемпионаты 1970, 1972 и 1974 гг. были проведены по швейцарской системе в 15 туров при 36 участниках. С 1976 г. количество туров сократили до 11. Изначально в случае дележа 1-го места звание чемпиона присуждалось обоим шахматистам (как в 1963, 1965 и 1967 гг.). В 1987 и 1989 гг. победитель был определен по дополнительным показателям.

Чемпионаты ФРГ среди мужчин

Чемпионаты Западной зоны оккупации 
Фактически были чемпионатами единой Германии: в них участвовали шахматисты из обеих оккупационных зон.

Чемпионаты ФРГ

Открытые чемпионаты ФРГ

Чемпионаты ФРГ среди женщин 
Изначально женские чемпионаты ФРГ были ежегодными, но после перерыва в 1965—1968 гг. стали проводиться с периодичностью раз в два года.

Примечания 

Германия ФРГ
Чемпионаты Германии по шахматам